Pont de Neuilly (brug), brug over de Seine
 Pont de Neuilly (metrostation), naar deze brug genoemd metrostation